Anne Chollet, née le  à Vucherens, est une musicienne, organiste, pianiste et enseignante vaudoise.

Biographie
Se définissant comme « organiste pour l'instrument et ses sonorités, et pianiste par affinité pour le répertoire », Anne Chollet entre au Conservatoire de Lausanne en 1984 dans la classe de piano de Daniel Spiegelberg puis de Christian Favre ; très attirée par l'orgue depuis son plus jeune âge, elle y suit également l'enseignement des organistes Robert Schwitzgebel et Jean-François Vaucher. Elle obtient un premier prix de virtuosité pour le piano en 1991 et pour l'orgue en 1993. En 1991, elle remporte le Concours de la bourse Migros à Zurich et, de 1993 à 1995, elle travaille son répertoire pianistique avec Hubert Harry à Lucerne.

Anne Chollet est titulaire de plusieurs instruments dans le canton de Vaud, dont Saint-Étienne de Moudon, sur lequel elle enregistre le premier disque jamais réalisé sur cet instrument historique de 1764, le plus ancien du canton (Gallo, 1999). Elle est également titulaire de l'orgue des Croisettes à Épalinges, lieu de son deuxième CD, consacré aux sonates d'Église de Mozart (Gallo, 2005) ; Broye à Prilly et Béthusy à Lausanne. 

Elle mène également une activité de concertiste qui l'amène à se produire, tant au piano qu'à l'orgue, en récital et en formation de musique de chambre. Elle crée ainsi un duo avec le violoniste Paul Urstein, membre de l'Orchestre de chambre de Lausanne et président de l'Académie d'été de Morges. Passionnée par la sonorité de l'orgue, Anne Chollet a « attrapé le virus de la transcription », selon ses propres termes et transcrit des œuvres pour cet instrument, dont un premier CD, enregistré à l'orgue de Saint-François a paru en 2010 sous le label Gallo, proposant une transcription des Tableaux d'une exposition de Moussorgski, de la Chaconne de Bach et de la Totentanz de Liszt. Anne Chollet est également la fondatrice en 1997 et présidente de l'association des amis de l'orgue de Moudon dont le double but est de remettre l'orgue de Saint-Étienne au centre d'une programmation de concerts et de tout mettre en œuvre pour populariser l'orgue et la musique d'orgue (par des visites de l'instrument, notamment).

Anne Chollet vit à Servion et poursuit ses activités de pianiste et surtout d'organiste, puisqu'elle inaugure durant l'automne 2013 l'orgue Mooser du XIXe siècle, reconstruit par la manufacture Quoirin (France) du temple de Broye à Prilly ; le , Anne Chollet fête avec l'Orchestre de Chambre de Lausanne le  de l'orgue de Moudon, avec une création pour orgue et orchestre de Caroline Charrière. Enfin, un deuxième CD d’œuvres enregistrées sur l'orgue de Moudon doit paraître courant 2014.

Anne Chollet est la sœur de Jean Chollet, metteur en scène et pasteur à Lausanne.

Sources 
 
 Chollet, Anne, Tableaux d'une exposition; Chaconne & Totentanz, Gallo, 2010, cote BCUL: DCR 11047
 Mozart, Sonates d'Église, Gallo, 2005, cote BCUL: DCR 7678
 Poget, Jacques, "L'ex-timide met son feu dans les orgues", 24 Heures, 2014/05/12, p. 32, avec une photographie
 Chenal, Matthieu, "L'odyssée de l'orgue en trois épisodes", 24 Heures, 2008/08/28, p. 37
 "L'Abbaye de Montheron fête ses nouvelles orgues", 24 Heures, 2007/04/23, p. 28
 Cordonier, G. "Une journée de musique pour sauver l'orgue du temple historique de Broye", 24 Heures, 2008/06/05, p. 28
 Cossetto, Jean, "De l'orgue mécanique au piano-pédalier", 24 Heures, 2006/08/05, p. 20
 S. MR., "Mozart est passé à Moudon en 1766", 24 Heures, 2008/09/08, p. 25.

Liens externes 
 
 
 Anne Chollet - Biographie - Musinfo
 Amis de l'Orgue de Moudon
 Duo Paul Urstein - Anne Chollet - Ensembles - Musinfo

Musicien vaudois
Organiste classique suisse
Pianiste classique suisse
Naissance en novembre 1967
Naissance dans le canton de Vaud
Projet:Valdensia/Articles liés